Navet Maria est un album du groupe Les Fatals Picards sorti en 2001.

Titres 
 Tu danses ? (3 min 23 s)
 Nadine (3 min 30 s)
 Marabout (4 min 20 s)
 I Live in Picardie (2 min 59 s)
 J'suis sale (2 min 25 s)
 Tony (garagiste et poète) (4 min 38 s)
 Comme un océan (1 min 59 s)
 Han han han (3 min 28 s)
 Crache ta rage (2 min 59 s)
 Et c'est comme (2 min 27 s)
 Mets du gras (2 min 31 s)
 Le putois (2 min 42 s)
 Va t'en puisque t'es partie (3 min 38 s) (+ la piste cachée secrète : silence (37 s) / monologue (1 min 55 s) / Bien rangé (3 min 21 s))

Album de rock français
Album musical sorti en 2001
Album des Fatals Picards